IV Островные игры прошли на Аландских островах (Финляндия) с 23 по 29 июня 1991 года. В них приняли участие около 1700 спортсменов из 17 сборных.

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 11 видах спорта (таких же, как и 2 года назад):

 Атлетика
 Бадминтон
 Велоспорт
 Волейбол

 Гимнастика
 Дзюдо
 Настольный теннис
 Плавание

 Стрельба
 Стрельба из лука
 Футбол

Участники и медали

Ссылки 
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Островные игры